Карл Мартел (688 — 741) — військовий та політичний лідер держави франків, майордом при Меровінгах, фактичний правитель держави в період міжцарства.
 Крістіан Мартел (нар. 1932) — французька кіноактриса, переможниця конкурсу «Міс Всесвіт 1953».
 Марк Мартел (1976) — канадський співак та рок-музикант.